Маяк острова Кертис () — маяк, расположенный на небольшом острове Кертис на входе в гавань города Кэмден, округ Нокс, штат Мэн, США. Построен в 1836 году. Автоматизирован в 1972 году.

Название 
Кертис — небольшой остров на входе в гавань города Кэмден, покрытый лесом, за исключением площадки, расчищенной под маяк. Ранее был известен как остров Негров. В 1934 году остров был переименован в честь издателя Сайруса Кертиса, а вместе с ним и маяк на нем.

История 
В 1834 году Конгресс США выделил 4 500$ на строительство маяка на острове Негров. Маяк был открыт в 1836 году. Он представлял собой башню из щебня высотой 6 метров и двухэтажное жилище смотрителя, примыкающее к ней. Жилище смотрителя было заменено новым в 1889 году, для его строительства использовался фундамент от здания 1835 года. В 1896 году было принято решение заменить и башню. 30 июля 1896 года новая башня была открыта. Новая башня была из кирпича, цилиндрической формы и 7,5 метров высотой. Маяк был автоматизирован Береговой охраной США в 1987 году.

В 1973 году он был включен в Национальный реестр исторических мест.

В ноябре 1997 года маяк перешел в собственность города Кэмден в рамках программы «Маяки штата Мэн». Теперь он является частью городского парка.

В произведениях культуры и искусства 
Изображен на картине 1851 года художника Фитца Генри Лейна «Маяк в Кэмдене, Мэн». Картина находится в художественной галерее Йельского университета.

Примечания

Ссылки 

острова Кертис
Объекты Национального реестра исторических мест в Мэне
Нокс (округ, Мэн)